Il singolare del Comerica Bank Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Kevin Kim era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Takao Suzuki.

Chris Guccione ha battuto in finale Nick Lindahl 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Kevin Kim (primo turno)
  Flavio Cipolla (primo turno)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Danai Udomchoke (primo turno)

 Arnaud Clément (primo turno)
 Somdev Devvarman (semifinali)
 Chris Guccione (campione)
 Donald Young (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Comerica Bank Challenger 2009